Demi puede designar a:

Personas
Demi Moore (1962-), una actriz estadounidense.
Demi Delia (1967-), una actriz porno estadounidense.
Demi Lovato (1992-), una cantautora y actriz estadounidense.
Demi Harman (1993-), una actriz australiana.

Topónimos
 La Demie, una población y comuna francesa, situada en la región de Franco Condado, departamento de Alto Saona, en el distrito de Vesoul y cantón de Noroy-le-Bourg.
 Demi-Quartier, una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Alta Saboya, en el distrito de Bonneville y cantón de Sallanches.
 Neurey-lès-la-Demie, una población y comuna francesa, situada en la región de Franco Condado, departamento de Alto Saona, en el distrito de Vesoul y cantón de Noroy-le-Bourg.
 Tassin-la-Demi-Lune, una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Ródano, en el distrito de Lyon. Es el chef-lieu y mayor población del cantón de su nombre.

Miscelánea
El apócope de agua desmineralizada (especialmente en alemán Demineralisiertes Wasser)
Demi (álbum) (2013-), un álbum de la cantante estadounidense Demi Lovato.
Demi glace, una salsa marrón de la cocina francesa.
Demi monde, fue una cierta clase de mujeres galantes.

Prefijos
Hipocorísticos femeninos